Leah (Lia) – personaggio biblico, sposa di Giacobbe
 Leah – calciatrice brasiliana
 LEAH – cantautrice canadese
 Leah – luogo immaginario dei libri di Shannara di Terry Brooks
 Leah – album di Leah Haywood del 2001